Con el  nombre  Isla Herbosa nos podemos referir a dos islas diferentes:
la Isla Herbosa situada cerca del cabo de Peñas, en Asturias (España);
o la Isla Herbosa situada cerca de la isla de Sálvora, en la provincia de La Coruña (España).